Jørgen Jensen er navnet på flere personer:

 Jørgen Jensen-Klejs (1867-1947) – dansk venstrepolitiker, formand for Folketinget og Landstinget (fulde navn: Jørgen Sørensen Jensen)
 Jørgen Jensen (læge) (1870-1956) – dansk overlæge, dr.med.
 Jørgen Jensen (konsul) (1877-1931) – dansk tømmerhandler og konsul
 Jørgen Jensen (dommer) (1889-1962) – dansk landsdommer og byretspræsident
 Jørgen Christian Jensen (1891-1922) – en dansk soldat i australsk tjeneste
 Jørgen Jensen (sølvsmed) (1895-1966) – dansk sølvsmed
 Jørgen Vendelbo Jensen (1902-) – dansk malermester og oldermand
 Jørgen Jensen (sagfører) (1910-1981) – dansk landsretssagfører
 Jørgen Jensen (præst) (1913-1983) – dansk præst og provst
 Jørgen Jensen (underdirektør) (1915-1970) – en dansk underdirektør og medlem af Folketinget (fulde navn: Jørgen Andreas Jensen)
 Jørgen Jensen (politiker) (1920-1987) – en dansk fagforeningsleder og kommunistisk politiker, medlem af Folketinget
 Jørgen Jensen (skibsreder) (1922-1972) – dansk skibsreder og direktør
 Jørgen Jensen (lærer) (født 1927) – dansk overlærer
 Jørgen Fris Jensen (1927-2010) – dansk agronom og professor
 Jørgen Pauli Jensen (født 1929) – dansk musiker og professor i psykologi
 Jørgen Schmitt Jensen (1931-2004) – dansk sprogforsker, professor i romanske sprog
 Jørgen Jensen (arkæolog) (1936-2008) – en dansk arkæolog og museumsinspektør
 Jørgen Jensen (atlet) (1944-2009) – dansk atlet
 Jørgen L. Jensen – en dansk advokat og formand for Esbjerg fB
 Jørgen Jensen (atlet-stangspringer) – dansk atlet (stangspringer)

Se desuden:
 Jørgen Jensen Sadolin (1499-1559) – dansk gejstlig og reformator
 Jens Jørgen Jensen-Onsted (1860-1933) – en dansk radikal politiker og trafikminister (født Jens Jørgen Jensen)
 Hans Jørgen Jensen (politiker) (1929-2007) – dansk socialdemokratisk politiker og fagforeningsmand
 Hans Jørgen Jensen (journalist) (født 1931) – dansk journalist og tidligere generaldirektør i Danmarks Radio